Кистеухие свиньи () — род парнокопытных млекопитающих семейства свиней. Отличаются от других свиней яркой и пёстрой окраской. Обитают в лесах и саваннах. Кистеухих свиней также называют речными.

Систематика 
Род включает два вида:
 Кистеухая свинья (Potamochoerus porcus) — обитает в Центральной и Западной Африке
 Кустарниковая свинья (Potamochoerus larvatus) — обитает в Африке и на Мадагаскаре.

Филогения

Литература 
 Мадагаскар / Соколов В. Е. — М.: Прогресс, 1990. С. 190—191. ISBN 5-01-002049-1

Свиные
Млекопитающие Африки
Млекопитающие Мадагаскара
Роды млекопитающих